Il singolare dell'Athens Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Horst Skoff era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Ronald Agénor ha battuto in finale 6–3, 6–4 Kent Carlsson.

Teste di serie

  Kent Carlsson (finale)
  Ronald Agénor (campione)
  Lawson Duncan (quarti di finale)
  Fernando Luna (primo turno)

 Andres Võsand (primo turno) 
 Martin Střelba (quarti di finale) 
 Ricki Osterthun (secondo turno) 
 Francesco Cancellotti (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Athens Open 1989